Писаревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Писарёвское сельское поселение — входит в Фроловский район

Воронежская область
 Писаревское сельское поселение — входит в Кантемировский район